Украина на зимних Паралимпийских играх 2010 в Ванкувере, Канада представлена 19 спортсменами в 3 видах спорта: биатлоне, лыжной гонке и горнолыжном спорте.

Состав национальной команды 

 Батенкова-Бауман Юлия Викторовна — Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам и биатлону
 Волчинский Григорий Васильевич — Мастер спорта Украины по лыжным гонкам и биатлону
 Костюк Юрий Ильич — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам и биатлону
 Кононова Александра Николаева — Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам
 Кравитз Евгений Игоревич
 Лещишин Олег Иванович — Мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике
 Лукьяненко Виталий Владимирович — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Мунц Олег Владимирович — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Павленко Людмила Владимировна — Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам
 Самченко Руслан Иванович — Кандидат в мастера спорта Украины по лыжным гонкам
 Сытник Виталий Юрьевич — Кандидат в мастера спорта Украины по лыжным гонкам
 Стефурак Надежда Васильевна — Мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Тимощенко Татьяна Владимировна — Мастер спорта Украины международного класса по биатлону
 Трифонова Светлана Николаевна — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам
 Уткин Юрий Владимирович
 Хижняк Сергей Петрович — Мастер спорта Украины международного класса по лыжным гонкам
 Шишкова Оксана Валерьевна — Мастер спорта Украины по биатлону
 Шульга Дмитрий Олегович
 Юрковская Елена Юрьевна — Заслуженный мастер спорта Украины по лыжным гонкам

Медали

См. также 

 Украина на зимних Олимпийских играх 2010

Внешние ссылки 

 Склад команди
 Українські медалісти на Паралімпіаді 2010

Украина на зимних Паралимпийских играх
Страны на зимних Паралимпийских играх 2010 года